Malina peut désigner :

malina est la translittération romanisée du nom (en alphabet cyrillique) « малина », signifiant framboise en bulgare, en russe, en ukrainien... 

mais désigne également

Toponymie
des localités bulgares (le nom étant écrit, en bulgare, Малина) :
Malina, village bulgare de l'obchtina de Sredets, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Malina, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch.
des localités polonaise:
 Malina, village situé dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Malina, village situé dans la voïvodie de Łódź

Religion
une divinité de la mythologie inuit : Malina.

Art
des noms de film :
Malina, film germano-autrichien, réalisé par Werner Schroeter en 1991.
Malina, film autrichien, réalisé par Susanne Guggenberger en 1993.
 Malina, un album du groupe de metal progressif Leprous, sorti en 2017.

Patronyme
un prénom féminin : Malina
une chanteuse de pop-folk bulgare, ou "tchalga". Malina (en cyrillique: Малина) a réalisé jusqu'ici deux albums: "Malina" (Малина) ainsi que "Ognena Zvezda" (Огнена Звезда). Un troisième album, en préparation, contiendra les entrainantes "Iskam, iskam", "Ošte pališ" ou encore "Strast".
 Frank Malina (1912-1981]) est un ingénieur en aéronautique et un peintre américain
 Joshua Malina est un acteur américain
 Judith Malina (1926-2015) est une écrivaine américaine

Homonymie de patronyme